Белен Уно има више значења:

 Белен Уно (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белен Уно (Дзитас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику